Клекотина (, ) — село на Украине, находится в Шаргородском районе Винницкой области.

Код КОАТУУ — 0525383001. Население по переписи 2001 года составляет 3872 человека. Почтовый индекс — 23525. Телефонный код — 4344.
Занимает площадь 14,121 км².

Решением исполнительного комитета Винницкого областного совета от 22 мая 1986 года сёла Клекотина и Слобода-Мурафская объединены в одно село Клекотина.

Религия 
В селе действует Свято-Успенский храм Шаргородского благочиния Могилёв-Подольской епархии Украинской православной церкви.

Адрес местного совета 
23525, Винницкая область, Шаргородский р-н, с. Клекотина, ул. Вишнева, 93

Примечания

Ссылки 
 Клекотина на сайте Верховной рады Украины

Населённые пункты Шаргородского района